HMS Cossack può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Cossack (F03) – cacciatorpediniere della Classe Tribal
HMS Cossack (R57) – cacciatorpediniere della Classe C